Live (X Cert) — концертный альбом британской рок-группы The Stranglers, выпущенный компанией United Artists в феврале 1979 года. Альбом провел десять недель в UK Albums Chart, поднявшись до #7. В перевыпуск альбома (CD) вошли бонус-треки, записанные в клубах The Nashville (1976) и Hope and Anchor (1977).

История создания 
В альбом вошли записи, сделанные в ходе двух концертов: в клубе The Roundhouse (июнь 1977 года) и на фестивале в Бэттерси-парке (сентябрь 1978 года). Пластинка стала последней, в которой группа сохранила жёсткое панк-звучание. Уже в следующем, четвёртом студийном альбоме The Raven The Stranglers смягчили звук, перейдя усложнённым, необычным аранжировкам и оригинальным стилистическим экспериментам.

Альбом отмечен необычными перебранками фронтмена Хью Корнуэлла с аудиторией и, как отмечали критики, служит точным документом концертного звучания группы того времени.

Отзывы критиков 
Live (X Cert) был высоко оценен музыкальной прессой: рецензенты основных музыкальных изданий дали ему оценки 4 и 5 (из пяти). Обозреватель Sounds Гарри Бушелл (подписавшийся «Барри Гушелл» и объяснивший, что «имя изменено из соображений личной безопасности»), дал альбому X-Cert оценку 4/5, признав, что в отличие от подавляющего большинства концертных альбомов он «выявляет лишь лучшие стороны исполнителей». Пять звёзд дал альбому Ронни Гёрр (NME), который отметил «гигантскую мощь и глубину той музыки, которую Stranglers предложили малолеткам в The Roundhouse и в Бэттерси-парке». Из его рецензии следовало, что альбом имеет характер явно завершающий («Он может знаменовать окончание главы, но может быть и последней страницей всей книги»).

Список композиций 
 «(Get a) Grip (on Yourself)»
 «Dagenham Dave»
 «Burning up Time»
 «Dead Ringer»
 «Hanging Around»
 «I Feel Like a Wog»
 «Straighten Out»
 «Curfew»
 «Do You Wanna?»
 «Death And Night And Blood (Yukio)»
 «5 Minutes»
 «Go Buddy Go»

CD (бонусы) 
 «Peasant in the Big Shitty»
 «In the Shadows»
 «Sometimes»
 «Mean to Me»
 «London Lady»
 «Goodbye Toulouse»
 «Hanging Around»

Примечания 

Альбомы The Stranglers
Концертные альбомы 1979 года
Альбомы United Artists Records